Бої за Грозний:

 Бої за Грозний (1918) — епізод Громадянської війни в Росії, спроба військ терських козаків під командуванням Георгія Бічерахова захопити Грозний.
 Бої за Грозний (1994—1995) — штурм окупаційними корпусами ЗС РФ столиці Ічкерії.
 Бої за Грозний (1996) — напад чеченців на Грозний у березні 1996 року.
 Бої за Грозний (1996) — штурм Грозного загонами чеченських військ у серпні 1996 року.
 Бої за Грозний (1999—2000) — бої, внаслідок яких російські війська захопили столицю Чеченської Республіки Ічкерія.